A Cédrusliget (eredeti cím: Cedar Cove) kanadai–amerikai televíziós filmsorozat, amelyet az Orchard Road Productions készített. A forgatókönyvet Carl Binder és Debbie Macomber írta, a sorozatot Neill Fearnley és Martin Wood rendezte, a zenéjét James Jandrisch szerezte, a producere Connie Dolphin volt, a főszerepben Andie MacDowell látható. Amerikában 2013. július 20-ától a Hallmark Channel vetíti, Magyarországon 2014. július 29-étől az M1, 2016. május 29-étől a Duna TV  sugározza.

Ismertető

Szereplők

Epizódok

Források

További információk 
 
 Cédrusliget a tv.hir24.hu-n 
 Cédrusliget a mediaklikk.hu-n 

2013-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
Romantikus televíziós sorozatok
2015-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok